Música:
 Ramon Muntaner i Torruella, cantant de la Nova Cançó
 Història de la Corona d'Aragó:
 Ramon Muntaner, cronista català medieval.
 Crònica de Ramon Muntaner, la més llarga de les Quatre grans cròniques.
 Literatura:
 Premi Ramon Muntaner de literatura juvenil, premi literari en llengua catalana atorgat per la Fundació Prudenci Bertrana.
 Ensenyament:
 IES Ramon Muntaner, l'institut més antic d'Espanya
 Societat:
 Institut Ramon Muntaner, fundació privada dels Centres d'Estudis de parla catalana